U-55:

Немецкие подводные лодки 
 U-55 (1916)
 UB-55
 UC-55
 U-55 (1939)

Прочее 
 U55 — линия Берлинского метрополитена, ныне упразднённая (войдёт в состав линии U5).